Lake City kan syfta på:

 Lake City, Arkansas
 Lake City, Colorado
 Lake City, Florida
 Lake City, Iowa
 Lake City, Michigan
 Lake City, Minnesota
 Lake City, Pennsylvania
 Lake City, South Carolina